«Ребро Адама» () — американский немой фильм 1923 года, один из редких примеров работы Сесила Б. Демилля в жанре комедии с элементами мелодрамы.

Сюжет 
В основе истории — любовные приключения мужчин и женщин. Бизнесмен Майкл Рэмси (Милтон Силлс), начинает пренебрегать женой (Анна Нилссон) из-за работы. Спекуляции и рост доходов для него важнее одиночества жены. Последняя, в свою очередь, ищет развлечений и начинает роман с неким Яромиром (Теодор Кослофф), изгнанным королём небольшой балканской страны Морании, который ожидает возвращения ему трона. Чтобы избежать скандала и снять подозрение с матери, дочь Рэмси, Матильда (Полин Гарон), заявляет, что Яромир был её любовником. 

Но сама Матильда безумно влюблена в профессора Натана Рида (Эллиотт Декстер), который предпочитает изучать науку, а не женский пол. Несмотря на вмешательство дочери, ситуация угрожает выйти из-под контроля. Но в последний момент всё меняется к всеобщей выгоде: почти разорившийся Майкл Рэмси заключает удачную сделку, рассчитывая на скорое возвращение в Моранию короля, король действительно возвращается в Моранию, а покинутая жена — к мужу. Матильда получает, наконец, своего профессора.

В ролях 
 Милтон Силлс — Майкл Рэмси
 Эллиотт Декстер — профессор Натан Риди
 Теодор Кослофф — Яромин XIII, свергнутый король Морании
 Анна Нилссон — жена Майкла Рэмси
 Полин Гарон — Матильда Рэмси
 Джулия Фай — The Mischievous One
 Кларенс Джелдарт — Джеймс Килкенна
 Робер Брауэр — Хьюго Кермайер
 Форрест Робинсон — Крамер
 Джино Коррадо — лейтенант Брасчек
 Уэджвуд Науэлл — секретарь министра
 Кларенс Бертон — пещерный человек

Производство 
Фильм снимался во второй половине 1922 года в Чикаго и стоил около 400 000 долларов. В широкий прокат в США от вышел 24 Сентябрь 1923 года. В октябре 1924 года он демонстрировался в Австрии, почти одновременно с более поздним фильмом Демилля «Триумф». 

В создании декораций участвовал А. Арнольд Гиллеспи. Костюмы подготовила Клэр Уэст.

Сборы и отзывы 
К 31 декабря 1923 года фильм собрал в американском прокате 248,3 тыс. долларов.

Австрийский критик газеты Neue Freie Presse назвал фильм опереточным и отметил множество шаблонных моментов и излишнюю мимику актёров.

В 1989 году, в седьмом издании Halliwell’s Film Guide, фильм был отнесён к редкому для Демилля жанру мелодрамы и охарактеризован как неинтересный для современного поколения.

Сохранение 
Копия фильма хранится в архиве Музее Джорджа Истмана в Нью-Йорке.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1923 года
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США